Ниже приведён список аэропортов Непала, отсортированный по местоположениям в алфавитном порядке.

Непал (, официальное название «Федеративная Демократическая Республика Непал») — не имеющее выхода к морю государство в Азии. Граничит с севера с Китаем, с юга, востока и запада — с Индией.

Непал разделён на 14 административных зон (अञ्चल, «anchal») и 75 районов (जिल्ला, «jilla»). Столицей и крупнейшим городом страны является Катманду.



Аэропорты Непала 
В списке особо выделены аэропорты, обслуживающие регулярные коммерческие авиаперевозки.

См. также 
 Транспорт в Непале

Ссылки 
 Управление гражданской авиации Непала (CAAN)
 Авиабилеты на внутренние направления Непала
 
  — includes IATA codes
 Great Circle Mapper: Airports in Nepal — IATA and ICAO codes
 World Aero Data: Nepal — ICAO codes and coordinates
 Pilot Friend dot Com & Google Earth used to find misplaced airports and make more accurate airport locations, where there was no Official CAAN location to be found.
 regional aviation chart

Непал